Кюллук () — село в турецком иле Ыгдыр.

География 
Деревня Кюллук расположена в 15 км к северо-западу от города Ыгдыр.

Население 
Население — 903 жителей (1886). Население — 964 жителей (2019).

Примечания

Ссылки 
 
 Yerelnet page

Населённые пункты ила Ыгдыр